Bixad két romániai település román neve:

 Sepsibükszád, Kovászna megye
 Bikszád, Szatmár megye